Lingüística:
 El dialecte estàndard usat a Grècia i Roma antigues. Vegeu grec koiné.
 Per extensió, qualsevol dialecte usat com a estàndard dins qualsevol llengua. Vegeu Llengua koiné.
 El grup de treball i estudi sobre la sociolingüística. Vegeu Grup Koiné.